Velika nagrada Velike Britanije 1982 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 18. julija 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 76
| 1:35:33,812
| 5
| 9
|-
! 2
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 76
| + 25,726 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 76
| + 38,436 s
| 13
| 4
|-
! 4
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 76
| + 41,242 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 76
| + 41,430 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 76
| + 41,636 s
| 8
| 1
|-
! 7
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 75
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 75
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 74
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 10
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
| 73
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 66
| El. sistem
| 11
|  
|-
! Ods
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 60
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 59
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 50
| Gorivo
| 1
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 44
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 41
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 40
| Pog. gred
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 29
| Poškodba
| 23
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 9
| Gorivo
| 3
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
| 3
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 2
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 2
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 2
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 0
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 0
| Trčenje
| 15
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Jan Lammers
| Theodore-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Brian Henton 1'13.028

Formula 1 sezona 1982
1982